

Persone 
 Bernardo Lucii, vescovo di Penne, originario di Siena.
 Carlo Lucii (o Lucy), pittore inglese attivo tra Firenze, Forlì e Bologna.
 Pietro Lucii (o Luci),  umanista, poeta, teologo, filosofo fiammingo, attivo a Firenze nel XVI secolo.

Altro
 Palazzo Lucii, edificio medievale di San Gimignano
 Lucii, antico cognome della nobile famiglia romana Mancini.
 Lucii, antica famiglia nobile piemontese appartenente alla casane astigiane.

Pagine correlate
Luce (disambigua)
Luci
Lucia (disambigua)
Lucy